Халифман — фамилия.

Известные носители:
 Халифман, Александр Валерьевич (род. 1966) — российский шахматист, международный гроссмейстер (1990).
 Халифман, Иосиф Аронович (1902—1988) — русский советский писатель, популяризатор энтомологии.